

Geografia 
 Toraman – villaggio nel distretto di Ulukışla, in Turchia

Persone 
 Emre Toraman – ex calciatore turco, centrocampista
 İbrahim Toraman – ex calciatore turco
 Cem Toraman – nome di nascita del rapper tedesco Summer Cem